Musique
 Soleil d'hiver est le deuxième single de l'album Quel enfer ! de Niagara (1988).
 Soleil d'hiver est une chanson de l'album Chien de voyou de Gérard Berliner (1994).
 Soleil d'hiver est une chanson de l'album Mystic Rumba d'Arthur H (2010).

 Cinéma
 Soleil d'Hiver  un court métrage de Pablo Altés & Hélène Marteau en 2007